Jan Schneider je jméno více osobností:

 Jan Schneider (1934–2014) – český textař, dramatik a novinář
 Jan Schneider (1955) – český chartista, publicista a bezpečnostní analytik
 Jan Schneider (politik) (* 1978) – český politik z Tišnova, předseda Asociace ligových klubů házené